Реневка — название населённых пунктов в России:

 Реневка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Реневка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.

См. также 
 Ренев
 Ренево